Teillé (Loire-Atlantique)
 Teillé (Sarthe)